Copa Artigas 1965 - turniej towarzyski o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano po raz pierwszy w 1965 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1965 został zespół Urugwaju.

Następny turniej z tej serii Copa Artigas 1966.

1965 w piłce nożnej
Copa Artigas
1965 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku